Rajhorod (ukrainisch: , russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rajhorod (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Rajhorod (Kamjanka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka